NZO steht für:
 Nzoia Airport (IATA-Code), Kenia

NzO steht für:
 Nord zu Ost, d. i. ein Nautischer Strich östlich von Nord

Siehe auch:
Nzo

Abkürzung